

Personen 
Bill Evans (rugbyspeler) (1857-1935), een Britse rugbyspeler
Bill Evans (honkballer, 1893) (1893-1946), een Amerikaanse honkballpitcher
Morgan "Bill" Evans (1910-2002), een Amerikaanse tuinder en landschapsarchitect (o.a. Disney-parken)
Bill Evans (honkballer, 1919) (1919-1983), een Amerikaanse honkballpitcher
Bill Evans (pianist) (1929-1980), een Amerikaanse jazzpianist
Bill Evans (trombonist) (1936-2019), een Amerikaanse jazztrombonist en contrabassist
Bill Evans (danser) (1940), een Amerikaanse danser en choreograaf
Bill Evans (basketbalcoach) (1948), een Amerikaanse basketbalcoach
Bill Evans (banjospeler) (1956), een Amerikaanse muzikant, schrijver en banjospeler
Bill Evans (saxofonist) (1958), een Amerikaanse saxofonist
Bill Evans (journalist) (1960), een Amerikaanse journalist
Bill Evans (politicus) (1966), een Amerikaanse politicus

Muziekalbum 
Bill Evans (muziekalbum), een muziekalbum van Paul Motian uit 1990